Alexis Texas is Buttwoman é um filme pornográfico produzido pela Elegant Angel. Lançado em 2008, é estrelado por Alexis Texas, Michael Stefano, Mr. Pete, Mick Blue, Mark Ashley, Gianna Michaels, Kristina Rose e Jenna Haze. O filme foi dirigido por William H. e venceu o XRCO Award de 2009 como o melhor filme do estilo Gonzo. Esse é o primeiro filme da série Buttwoman com Alexis Texas. Outras "Buttwomen" incluem Lauren Phoenix, Tianna Lynn, Brianna Love, e Belladonna.

References

Ligações externas
 
 

Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos de 2008